Sonde steht für:

 Sonde (Medizin), verschiedene Geräte
 Sonde (Zahnmedizin), verschiedene Untersuchungsinstrumente
 Erdwärmesonde in der Geothermie zur Entnahme von Wärme
 Lawinensonde zur Ortung verschütteter Opfer
 Radiosonde, ein meteorologisches Messgerät
 Raumsonde, ein unbemannter Raumflugkörper
 Statische Sonde, eine spezielle Form des Barometers
 ein Gerät zur Erdölgewinnung, siehe Erdölgewinnung #Erschließung von Ölvorkommen
 ein Metallsuchgerät, siehe Metalldetektor
 eine frühere deutsche Zeitschrift, siehe Civis mit Sonde

Siehe auch: